Cet article présente les personnages secondaires issus de la série de science fiction The Sarah Jane Adventures.

A

Androvax 

Faisant partie des Veil, une race d'Alien ayant la capacité de changer d'apparence, Androvax le destructeur apparaît dans l'épisode « Prisoner of the Judoon. » Après que sa planète d'origine soit absorbée par son soleil, il détruisit 12 planètes et fut recherché à travers 5 galaxies par les Judoons. Persuadé que la destruction est la seule marche de l'univers, il sera capturé avant de réapparaitre dans l'épisode « The Vault of Secrets. » S'étant libéré de sa prison marécageuse, il sera piqué par une vipère alienne. Sur terre, il contrôle l'esprit de Sarah Jane afin de blesser Luke, Rani et Clyde. Sur le point de mourir, il demande à Sarah Jane de l'aider à réveiller une centaine de survivants Veils, enfermé dans le coffre des secrets. Réussissant, Androvax et les siens recherchent un nouveau monde à habiter. Il possède une longue langue et une peau écailleuse.

C

Gita Chandra 
Gita Chandra, jouée par Mina Anwar, est la mère de Rani Chandra (Anjili Mohindra). Dans l'épisode The Day of the Clown, elle emménage à la place des Jackson à Bannerman Road, dans la maison en face de celle de Sarah Jane and Luke Smith, avec son mari Haresh Chandra et sa fille, Rani. Elle est fleuriste.

Haresh Chandra 
Haresh Chandra, joué par Ace Bhatti, est le père de Rani Chandra et l'époux de Gita Chandra. Il est aussi le nouveau proviseur du collège de Park Vale, ce qui le place rapidement en position d'antagoniste avec Clyde Langer.

D

Le Docteur

Peter Dalton 
Peter Dalton, joué par Nigel Havers apparaît seulement dans l'épisode The Wedding of Sarah Jane Smith. Alors qu'il est sur le point de mourir d'une chute dans l'escalier de sa maison, le Trickster apparaît pour lui donner une nouvelle vie. Tombant amoureux de Sarah Jane Smith il va même jusqu'à l'épouser, sans même savoir qu'il est sous l'influence du Trickster. Afin de pouvoir sauver Sarah Jane Smith et la ramener à une vie normale, il doit se résigner à mourir.

Davey 
Joué par Jamie Davis, il est surnommé 'le muffin' par Kelsey Hooper, dans l'épisode « Invasion of the Bane » Il s'agit d'un Bane dont le rôle est de faire visiter l'usine de Bubble Shock!, de faire la sécurité et de scanner les visiteurs afin que leurs informations sur le Bubble Shock! se développe sous la forme de Luke. Jeune et particulièrement naïf, il semble avoir compris de travers certains éléments de la culture terrienne. Mrs Wormwood lui a demandé d'assassiner Sarah Jane Smith mais il sera repoussé par un spray anti-agresseur. Ayant échoué Mrs Wormwood l'a transformé en nourriture pour la Mère Bane.

E

Ellie 
Ellie est jouée par Lily Loveless. Il s'agit d'une jeune SDF qui vient en aide à Clyde durant l'épisode « The Curse of Clyde Langer .»  Vivant depuis deux ans dans la rue, elle a mené une vie dure. Clyde est le seul garçon « gentil » qu'elle ait rencontré et il est suggéré qu'ils auraient pu tomber amoureux, mais se sentant abandonnée par Clyde, elle décide de quitter la ville. Il n'est pas indiqué si les scénaristes avaient l'intention de la faire revenir.

H

Kelsey Hooper 
Kelsey Hooper, est jouée par Porsha Lawrence-Mavour. C'est une habitante de Bannerman Road qui devient amie avec Maria Jackson peu de temps après qu'elle et son père emménagent dans le voisinage dans l'épisode pilote, « Invasion of the Bane ». Faisant partie des 98 % de gens accros au Bubble Shock! Kelsey emmène Maria à la fabrique de Bubble Shock! où elles feront face aux Banes. Elle est attirée par l'un des employés de Mrs Wormwood et par Luke et aime le soap-opéra Hollyoaks.  Elle complexe sur son poids et ses relations avec les garçons.

Le personnage fut enlevé de la série après « Invasion of the Bane » et remplacé par celui de Clyde Langer joué par Daniel Anthony.

J

Alan Jackson 
Alan Jackson, joué par Joseph Millson, est le père de Maria Jackson. Il a divorcé de la mère de Maria, Chrissie, et lui et Maria emménagent à Bannerman Road dans "Invasion of the Bane." Il travaille dans les anti-virus, et sera capable dans "The Lost Boy" d'obternir le Virus Armaggeddon qui va complètement changer les bases de données de Mr Smith. Si Alan et Chrissie semblent être en bonne entente, l'épisode Revenge of the Slitheen montre qu'il reste toujours des tensions entre eux, et Maria explique qu'ils se disputaient beaucoup lorsqu'ils vivaient ensemble. Dans l'épisode Whatever Happened to Sarah Jane? Alan est impliqué dans un combat contre les aliens, et depuis devient au courant de l'existence des extra-terrestres de M. Smith et de l'implication de sa fille avec les aliens. Durant l'invasion de la terre par les Daleks ("La Terre volée" Doctor Who) il est en vacances aux Cornouailles avec Maria. 

Dans le premier épisode de la deuxième saison, « The Last Sontaran », Alan a l'occasion de partir travailler aux USA et à la fin de l'épisode, lui et Maria quittent Bannerman Road. Le petit groupe peut quand même les appeler à l'occasion. Alan apparaît via une webcam dans « The Mark of the Berserker », lorsqu'en l'absence de Sarah Jane, Luke et Rani lui demande de hacker les bases de données de UNIT.

Chrissie Jackson 
Chrissie Jackson, est jouée par Juliet Cowan, présentée depuis "Invasion of the Bane" comme la mère de Maria. Bien que divorcée d'Alan elle continue de venir le voir. Elle semble vivre avec son petit ami, Ivan, que l'on ne voit jamais à l'écran. Chrissie vient souvent rendre visite à Alan et Maria, quitte parfois à rester plusieurs journées en cas de dispute avec Ivan. Il est même fait mention qu'Ivan et Chrissie devaient se marier durant la saison 2, chose qui n'a jamais été confirmé ensuite. Luke Smith la décrie comme "mal-élevé" alors qu'elle interrompt une conversation entre lui, Sarah Jane Smith, Alan et Maria. Se méfiant de Sarah Jane, elle informera la police que Luke n'est pas le fils de Sarah Jane, et se trompe sans arrêt de nom lorsqu'elle parle d'elle ("Mary Jane", "Calamity Jane", etc.) 

Dans l'épisode "The Last Sontaran", Chrissie suit Alan dans la maison de Sarah Jane et découvre Mr Smith. C'est elle qui réussira à sauver Sarah Jane, Maria, Clyde et Luke de la menace du Commandand Kaagh en mettant la pointe de son talon aiguille dans son bouton de récupération.

Jo Jones 
Connue dans la première série de Doctor Who sous le nom de Jo Grant, elle est jouée par Katy Manning. Anciennement agent d'UNIT elle a fait partie des compagnons du Docteur. Elle l'a quitté pour se marier prenant ainsi le nom de « Jo Jones ». Mère de 7 enfants et de 13 petits enfants, elle semble avoir menée une vie de globe-trotteuse, aventurière et baba-cool. Elle semble toujours avoir la nostalgie de ses voyages avec le Docteur.

Santiago Jones 
Santiago Jones est joué par Finn Jones. C'est le petit fils de Jo Jones. Faisant l'admiration de Rani et Clyde, il a été élevé par sa grand-mère ainsi que par des parents globe-trotteurs et activistes et a passé sa vie à voyager d'un coin à l'autre de la planète. Il aide l'équipe à dévoiler la conspiration des Shansheeth dans l'épisode « Death of the Doctor. »

K

K-9 Mark IV

Commandant Kaagh 

Le Commandant Kaagh le chasseur (joué par Anthony O'Donnel) était attaché au Commando spécial d'assaut de la dixième flotte d'attaque Sontarienne. C'est le seul survivant de l'invasion de la Terre, (voir les épisodes de Doctor Who "A.T.M.O.S) lorsque le vaisseau Sontarien fut détruit, la capsule spatiale de Kaagh s'écrasa sur terre. Dans "The Last Sontaran" c'est le seul survivant de la flotte Sontarienne, malgré une cicatrice et un vaisseau endommagé. En tant qu'unité d'assaut, Kaagh peut s'infiltrer derrière les lignes ennemis afin de prédire et anticiper leurs mouvements. Kaagh espère pouvoir détruire la Terre afin de venger l'affront qu'on fait les terriens à Sontar et devenir un héros du nom de Kaagh le vengeur ou Kaagh le destructeur. Pour cela il infiltre un télescope en prenant le contrôle d'un scientifique afin qu'il fasse s'écraser tous les satellites de communication sur les centrales nucléaires Terriennes. Il est arrêté grâce à l'intervention de Chrissie Jackson. Sarah Jane l'autorise à repartir sur Sontar, tout en se doutant qu'il risque de revenir sur Terre.

Il revient dans l'épisode final de la saison 'Enemy of the Bane avec Mrs Wormwood. Eux-deux, devenus des parias de leur propre peuples tentent de prendre le contrôle d'une entité pouvant détruire les galaxies. À la suite de la trahison de Mrs Wormwood, il se sacrifie pour que tous les deux soient avalés avant que l'univers ne soit détruit.

Le Général Kudlak 
General Kudlak est issue des Uvodni une race d'alien proche des insectes que l'on voit apparaître dans « Warriors of Kudlak». Ancien militaire à la retraite à la suite de ses blessures, il a été envoyé sur terre afin de contrôler des salles de laser-game transformés en centre de recrutement d'enfant terriens ayant des capacités de combats. Les enfants sélectionnés sont alors téléporté dans le vaisseau de Kudlak avant d'être enrôlés comme soldat. 
Kudlak est lui-même sous les ordres de sa  qui lui donne des ordres via un ordinateur. Seulement, une erreur d'appréciation de l'ordinateur lui fait toujours recruter des mercenaires alors que son empire est en paix depuis des siècles. Découvrant ce fait, Kudlak détruit son ordinateur et décide qu'il passera sa vie à retrouver les enfants humains perdus et les renverra dans leur famille.

L

Carla Langer 
Carla Langer (Jocelyn Jee Esien) est la mère divorcée de Clyde Langer. Elle apparaît pour la première fois dans l'épisode de la Saison 2 « The Mark of the Berserker » où elle doit faire face aux conséquences du retour de son ex-mari. Celui-ci serait parti avec sœur nommée Mel. On la voit aussi apparaître dans « The Empty Planet » et de « The Curse of Clyde Langer ».

Paul Langer 
Paul Langer, (Gary Beadle) est le père de Clyde Langer. Il s'agit d'un père souvent absent qui a abandonné sa famille. N'assumant pas sa responsabilité de père, il tente de se rapprocher de Clyde dans l'épisode « The Mark of the Berserker. Clyde tentera de l'impressionner en lui parlant de sa vie aventureuse contre les aliens, ce qui occasionnera le vol d'une amulette appartenant à des aliens "Berserkers".

Lesley 
Secrétaire de Mrs Wormwood's dans la fabrique de Bubble Shock! vu dans l'épisode « Invasion of the Bane ».

Brigadier Sir Alistair Gordon Lethbridge-Stewart 
Personnage récurrent de la première série de Doctor Who, il était autrefois à la tête de UNIT. Il apparaît dans l'épisode, « Enemy of the Bane » pour aider Sarah Jane à voler un artefact convoité par des extra-terrestres. Il sauve Sarah Jane d'un Bane déguisé sous la forme d'un haut gradé de UNIT grâce à un pistolet caché dans sa canne. Les prochains épisodes le voudront parti au Pérou.

P

Le Propriétaire du magasin 
Ce personnage n'ayant pas de nom et joué par Cyril Nri ressemble fortement à un pirate et semble être aux ordres de son perroquet. Semblant très bien connaître Sarah Jane Smith et ayant apparemment la capacité de se mouvoir à travers l'espace et le temps, il lui confie des missions. 
Dans « Lost in Time » il envoie Sarah Jane, Rani et Clyde à travers le temps trouver des chronosteens, tandis qu'à la fin de « Sky » on apprend que c'est lui qui a confié Sky à Sarah Jane.

N

Bea Nelson-Stanley 
Bea Nelson-Stanley jouée par Phyllida Law est une vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer que l'on voit dans l'épisode « Eye of the Gorgon .»  À la suite d'une enquête menée par Luke Smith dans sa maison de retraite, elle lui donne un talisman alien que lui avait offert son mari, Edgar. Elle semble indiquer que son mari a déjà vu des Sontariens. Le talisman servira à Sarah Jane Smith et Maria Jackson afin de détruire la Gorgone, ce qui ne la guérira pas de sa maladie. 

La vie de son mari, Edgar Nelson-Stanley est raconté dans un roman issue de la série Torchwood.

R

Le Professeur Rivers 
Le Professeur Celeste Rivers (Floella Benjamin) , est une des principales scientifiques de l'institut Pharos. Dans "The Lost Boy"elle montre à Sarah Jane des prototypes de casques télékinésiques, créé par un prodige du nom de Nathan Goss (en réalité un Slitheen déguisé). Dans "The Day of the Clown" elle permet à Sarah Jane de prendre un morceau de météorite gardé dans l'institut. Dans "The Eternity Trap" elle emmène Sarah Jane, Rani et Clyde dans une maison hantée pour faire des recherches.

S

Sky 
Fille adoptive de Sarah Jane Smith.

W

Mrs Wormwood 
Mrs Wormwood, jouée par Samantha Bond. apparait dans le pilote spécial, "Invasion of the Bane" et est le premier et plus vieux méchant de l'histoire de la série. À la tête de la compagnie 
Bubble Shock! elle est en réalité un Bane cherchant à envahir la terre. Elle créera le projet Archetype ayant pour but de créer un humain leur permettant de comprendre leur sensibilité au Bubble Shock ! ce qui créera Luke Smith. Elle connaissait Sarah Jane smith de réputation avant même de lui accorder une interview dans cet épisode. Son nom viendrait selon Sarah Jane de l'étoile "Wormwood" qui dans la Bible tombait sur Terre pour empoisonner les rivières. Avant que les Banes soient battus et que l'usine explose, elle s'enfuit par un ascenseur secret. 

Dans le dernier épisode de la saison 2, Enemy of the Bane, elle est poursuivie par les Bane pour avoir échoué, et appelle Sarah Jane à l'aide afin qu'elle récupère le baton de Horath, grâce auquel les Bane détruiront l'univers. En sous-main, elle travaille avec Kaagh pour prendre le contrôle de Horath pour eux deux. Mais, en voyant Luke, elle se rend compte qu'elle est sa créatrice, et se décidant à être sa "vraie mère" elle lui promet de devenir l'égal d'un dieu. Cela entraînera sa trahison envers Kaagh, ce qui le poussera à se jeter sur elle et à ce que tout d'eux soient broyés dans le portail d'Horath.

Y

Andrea Yates 
C'est une camarade de classe de Sarah Jane. À l'origine, elle mourrait en , sous les yeux d'une Sarah Jane de 13 ans, en chutant d'une digue. Par une intervention du Trickster dans l'épisode Whatever Happened to Sarah Jane? c'est Sarah Jane qui tombe, créant une réalité alternative où Andrea est vivante et Sarah morte. Cela laisse la Terre vulnérable face à la chute d'un météore. Seule Maria Jackson est capable de s'en souvenir grâce à un artefact alien, découvrant un monde où c'est Andrea qui habite en face de chez elle. Finalement, Andrea se sacrifiera pour que le monde survive. 
Andrea Yate adulte est jouée par Jane Asher et l'Andrea de 13 ans par Francesca Miller.

Articles connexes 
 Liste des personnages de la série Doctor Who
 Liste des personnages secondaires de Torchwood
 Monstres et Aliens de la série The Sarah Jane Adventures

Notes et références 

 *
The sarah Jane Adventures